Тряпино — название населённых пунктов:

Россия 
 Тряпино — село в Аургазинском районе Башкортостана.
 Тряпино — деревня в Островском районе Псковской области.